Molekulska formula -{C2H4O<sub>3}- se može odnositi na:
 Glikolna kiselina
 Peracetinska kiselina